Grecescu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dimitrie Grecescu
 Dimitrie Demetrius Grecescu